Армандо Лосано Санчес (; 16 декабря 1984, Мотриль) — испанский футболист, защитник клуба «Фуэнлабрада».

Карьера 
Армандо начинал карьеру в клубе «Мотриль» из своего родного города. Затем он перешёл во вторую команду «Малаги», где провёл один сезон в запасе и был отдан в годичную аренду клубу «Лос-Паласьос». Армандо играл за «Малагу Б» до сезона 2005/06. Затем он сыграл один сезон в главной команде и перешёл в клуб высшей испанской лиги «Леванте». Армандо начинал сезон игроком второй команды, но из-за зимнего ухода ведущих защитников был переведён в главную команду. За неё он дебютировал 17 февраля 2008 года в игре с «Осасуной» (2:1). Всего за клуб игрок провёл 12 матчей. Затем он отыграл сезон в «Картахене» и перешёл во вторую команду «Барселоны», где отыграл три года. В 2012 году Армандо перешёл в мексиканский «Веракрус». Однако там он пробыл совсем немного и вскоре вернулся на родину по совету своего старого друга Кико. В 2014 году состоялся его переход в «Нью-Йорк Ред Буллз». В начале марта 2015 года он был отчислен из состава ньюйоркцев. 12 августа 2015 года Лосано подписал двухлетний контракт с клубом Сегунды «Эльче». 30 августа он дебютировал и забил первый гол за «зелёно-полосатых» в матче против «Бильбао Атлетик».

Статистика 
По состоянию на 18 ноября 2016 года

1 Включая плей-офф MLS.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Мотриль»
Игроки ФК «Лос-Паласьос»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Картахена»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Фуэнлабрада»